Kermanszah – ostan Iranu
 Kermanszah – miasto w Iranie
 Bahram IV